Шатору́-лез-Альп () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південний схід від Парижа, 175 км на північний схід від Марселя, 36 км на схід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 482 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1160,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Шатору-лез-Альп на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шатору-лез-Альп на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи